John Lowe peut désigner :

sports
  (1888-1970), joueur de cricket anglais ;
  (1912-1995), joueur et gérant de football et écossais ;
 John Lowe (né en 1945), joueur de fléchettes anglais ;
 , joueur de rugby anglais ;

religion
  (1553-1586), prêtre catholique et martyr anglais ;
  (1899-1960), doyen d'Oxford né au Canada ;

autres
  (1628-1667), member of parliament anglais ;
 John Lowe, pianiste de rock américain ;
  (1948-1998), avocat écossais ;
 , professeur en droit et doyen américain ;
 , homme d'affaires américain ;
 John Lowe, personnage de la série télévisée American Horror Story.

Voir aussi 
 
 
 

Lowe, John